What's My Name? (canção de DMX) — de 1999
What's My Name? (canção de Rihanna) — de 2010
What's My Name? (canção de Snoop Doggy Dogg) — de 1993
What's My Name — álbum de Ringo Starr
What's Your Name?

Desambiguações de música